Nemzeti Bajnokság I osztályában 1949-50 ben 16 csapat küzdött a bajnoki címért, nagy változások történtek a csapatoknál. A sportegyesületek anyagi fenntartásáról, a szakszervezetek vagy állami szervek gondoskodtak, cserébe a klubok a szponzor nevével léptek pályára.

A Kispestet a néphadsereg Honvéd Sport Egyesülettel vonták össze Budapesti Honvéd SE néven, MTK-t a Textiles szakszervezet pénzelte, a neve Budapesti Textiles lett, a Ferencvárost az Élelmezési Dolgozók Szakszervezete támogatta, az új név ÉDOSZ. Az Újpest a Belügyminisztériumhoz tartozott, összevonták a Rendőri Atlétikai Klubbal, (RAC) az új elnevezés Budapesti Dózsa. A MATEOSZ új neve Budapesti Teherfuvar lett.

A bajnokságot az egységes, jó játékosokból álló Kispest-Bp. Honvéd nyerte első alkalommal, az edző idősebb Puskás Ferenc volt.

Három csapat esett ki: Nagykanizsai Olajmunkás, Soroksár ESE, Debreceni Lokomotiv. Feljutottak: Bőripari DSE, Diósgyőri VTK, Szegedi MTE és a Tatabányai Tárna, a negyedik feljutó a Bp. Teherfuvar helyett került fel, mivel az beolvadt a Bp. Előre csapatába.

Végeredmény 

A bajnok Budapesti Honvéd SE játékosai
Ruzsa Sándor (30) – Rákóczi László (30), Patyi Mihály (29), Tóth III Ferenc (30) – Bozsik József (30), Bányai Nándor (25) – Horváth István (25), Gyulai László (29), Budai I László (27), Puskás Ferenc (30), Babolcsay György (28).
Játszott még: Városi György (8), Bessenyei Alajos (5), Cserjés István (3), Rózsavölgyi Lajos (1).
Edző: id. Puskás Ferenc

Az ezüstérmes ÉDOSZ játékosai
Henni Géza (30) – Kispéter Mihály (30), Szabó Ferenc (30), Kéri Károly (25) – Dékány Ferenc (23), Lakat Károly (21) – Budai II László (30), Kocsis Sándor (30), Deák I Ferenc (23), Mészáros József (26), Czibor Zoltán (25).
Játszott még: Rudas Ferenc (19), Horváth Ödön (5), Guba Balázs (5), Ombódi Imre (3), Teket László (1).
Edző: Lyka Antal

A bronzérmes Bp. Textiles játékosai
Gellér Sándor (30) – Kovács II József (30), Börzsei János (30), Lantos Mihály (26) – Kovács I Imre (30), Horváth László (10) – Sándor Károly (28), Hidegkuti Nándor (30), Palotás Péter (27), Szolnok István (27), Bosánszky Jenő (28).
Játszott még: Hegedűs András (9), Forgács Gyula (7), Kárász Endre (6), Bencsik Andor (6), Bodola Gyula (3), Mészáros Miklós (2), Láng Károly (1).
Edző: Bukovi Márton

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok